Der SHV-Grossfeld-Cup 2010 war die 69. Austragung des Schweizer Handballgrossfeldcupwettbewerbs der Herren.

FINAL4

Rangliste

Halbfinale

Finale

Spiel um Platz 3

Qualifikationsrunde

Gruppe Lägern

Rangliste 

Stand: 20. Mai 2017

Spiele

Weblinks

Einzelnachweise 

2010
Handballveranstaltung 2010
Sportveranstaltung in Zofingen